Анна Михайловна Комолова ( 1911, Хвостово, Московская губерния, Российская империя — 13 мая 2001, Москва, Россия) — советская актриса театра и кино, педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1948). Широкую известность получила благодаря исполнению главной роли в фильме «Шуми-городок» (1939). Лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
Родилась 31 января 1911 года в деревне Хвостово (Московская область). С 1918 года училась в 18-й трудовой школе в Москве, затем в Хореографическом училище имени Луначарского.

После окончания училища танцевала сначала в Московском мюзик-холле, затем — в Московском драмбалете при Государственном объединении музыки, эстрады и цирка (ГОМЭЦ), однако из-за осложнения на сердце, возникшего после перенесённой ангины, вынуждена была прервать танцевальную карьеру и стала драматической актрисой.

В 1932—1933 годах выступала на сцене Детского театра. В 1933—1979 гг. — актриса МХАТа СССР имени Горького. До конца жизни во МХАТе имени А. П. Чехова играла роль Стрэги в спектакле «Татуированная роза», поставленном Р. Г. Виктюком в 1982 году по одноимённой пьесе Т. Уильямса.

Снималась в кино, озвучивала мультфильмы. Преподавала в Школе-студии МХАТ.

Умерла 13 мая 2001 года от воспаления лёгких. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 6).

Муж — народный артист СССР Владимир Ершов (1896—1964).

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта» (26 октября 1948 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с пятидесятилетием со дня основания Московского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного Академического театра СССР имени М. Горького
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (23 октября 1998 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области театрального искусства и в связи со 100-летием Московского Художественного академического театра 
 Заслуженная артистка РСФСР (26 октября 1948 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с пятидесятилетием со дня основания Московского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Художественного Академического театра СССР имени М. Горького
 Сталинская премия второй степени (1951) — за исполнение роли в спектакле «Вторая любовь» Е. Ю. Мальцева и Н. А. Векстерн

Фильмография 
  — Борьба продолжается — Нелли, дочь Мерца
  — Шуми городок — Галя, шофёр Горсовета
  — Истребители — медсестра / нет в титрах
  — Старый наездник — Маруся, внучка Трофимова
  — Восстановление Блендомежа (фильм-спектакль)
  — Нахлебник (фильм-спектакль)
  — Село Степанчиково и его обитатели (фильм-спектакль) — приживалка
  — Мёртвые души (фильм-спектакль) — дама, нет в титрах
  — Дульсинея Тобосская — эпизод
  — Байка — эпизод
  — Татуированная роза (телеспектакль) — Стрэга

Озвучивание и дубляж 
  — Настоящий товарищ — дублирование детских ролей
  — Снежная королева (1957) — Кай
  — Ключ — Ребёнок

Примечания

Литература

Ссылки 
 Анна Комолова на Animator.ru
 Анна Комолова в «Энциклопедии кино» на KM.RU

Персоналии:Московский Художественный театр
Умершие от пневмонии
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Артисты Московского мюзик-холла